

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Siennica Różana – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana
 Siennica Różana – kolonia w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana

Inne 
 Siennica Różana – gmina wiejska

Zobacz też 
 Różana, Różanna